Montilla peut désigner :

Toponymes 
 Montilla : une ville d'Espagne, dans la province de Cordoue, communauté autonome d’Andalousie ;

Patronymes 
 Belén Montilla (née en 1983) : mannequin chilienne ;
 José Montilla (né en 1955) : homme politique espagnol ;
 Juan de Jesús Montilla (?-2011) : homme politique vénézuélien ;
 Mariano Montilla (1782-1851) : militaire vénézuélien.

Autres 
 Montilla-moriles (DO) : un vin espagnol ;

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme